Creu de la Mà (Figueres) , escultura a Figueres 
 Centre cívic Creu de la Mà, centre cívic d'un barri de Figueres
 Creu de la Mà (Caldes de Malavella), bifurcació del Camí Ral de Girona a Barcelona, a Caldes de Malavella